

Cinema 
 Musica maestro (Magistrarna på sommarlov) – film del 1941 diretto da Schamyl Bauman
 Musica maestro (Make Mine Music) – film d'animazione del 1946 della Disney
 Musica, maestro (Rhapsody Rabbit) – cortometraggio d'animazione del 1946 diretto da Friz Freleng
 Musica, maestro! (Baton Bunny) – cortometraggio d'animazione del 1959 diretto da Chuck Jones, noto anche col titolo Il maestro Bunny

Televisione 
 Música, maestro – serie televisiva spagnola del 1981
 Música maestro – telenovela colombiana del 1990
 Música maestro – serie televisiva portoghese del 2013
 Musica maestro (Round Springfield) – ventiduesimo episodio della sesta stagione de I Simpson Musica maestro''' (Der Tote Maestro) – decimo episodio della terza stagione di Rex''